Anglické slovo anchor (kotva) má několik významů:
 Anchor island - ostrov Pukenui
 hyperlink anchor - kotva hyperodkazu, odkaz na kotvu do hypertextu